Уайтуотер, Уайт-Уотер (, ) — топоним, преимущественно распространён в США.

Топонимы США 
Населённые пункты
  — город в Висконсине.
  — городок, примыкающий к одноимённому городу.
 
  — городок в Индиане.
  — поселение в Калифорнии.
  — город в Канзасе.
  — поселение в Колорадо.
  — деревня в Миссури.
  — поселение в Монтане.
  — поселение в Оклахоме.

  — историческое поселение шейкеров, существовавшее близ посёлка  (округ Гамильтон, штат Огайо) с 1824 по 1916 год; с 1974 года — .

Тауншипы
  — в Индиане.
 Уайтуотер — в Миннесоте.
  — в Миссури, округ Боллинджер.
  — в Миссури, округ Кейп-Джирардо.
  — в Мичигане.
  — в Огайо.

Реки
Основная статья — .

  — в Калифорнии.
  — в Канзасе.
  — в Миннесоте.
Свои названия все эти реки получили в связи с обилием перекатов и порогов, для всех них характерна большая разница высот между истоком и устьем при сравнительно небольшой длине.См. также: .

Парки штата
  — в Миннесоте.
  — в Индиане.

Прочие топонимы США
  — озеро в Висконсине.
  — канал в Индиане.
  — водопад в Северной Каролине.

Озёра Канады 
  — в провинции Манитоба (Канада).
  — на территории города Грейтер-Садбери (Онтарио, Канада).

Аквапарки 
США
  — в Джорджии.
  — в Оклахоме.
  — в Техасе.

Прочие страны
  — в Квинсленде (Австралия).

Прочее 
  — трудовой лагерь для пленных фашистов на территории нац. парка Райдинг-Маунтин (Манитоба, Канада). Функционировал с 1943 по 1945 год.
  — горнолыжный курорт в Британской Колумбии (Канада).

См. также 
  — историческая железная дорога в Индиане.
  — канадская компания, производящая оборудование для аквапарков.
 Уайт
 Уотер